czaple – podrodzina ptaków, m.in.
 czapla biała
 czapla łupkowata
 czapla modronosa
 czapla nadobna
 czapla purpurowa
 czapla siwa
 czapla złotawa
 RWD-14 Czapla (LWS Czapla) – samolot
 ORP "Czapla" – nazwa polskich okrętów
 Czapla – wieś w województwie zachodniopomorskim
 Brunon Czapla
 Jan Czapla – cztery osoby o tym nazwisku
 Kazimierz Czapla
 Stanisław Czapla